Вождовац је градско насеље и седиште општине Вождовац у Граду Београду. Према попису из 2011. било је 138.352 становника.

Демографија 
У насељу Вождовац живи 110.166 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,4 годину (39,9 код мушкараца и 42,7 код жена). У насељу има 50.646 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,61.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Вождовачка насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији

bg:Вождовац